Die Nottingham Open 1998 war ein Tennisturnier, das vom 15. bis 21. Juni 1998 in Nottingham stattfand. Es war Teil der ATP Tour 1998 und wurde im Freien Rasen ausgetragen.

Bei der vierte Ausgabe des Turniers trat der Titelverteidiger Greg Rusedski nicht erneut an. Im Finale gewann der an Position zwei gesetzte Schwede Jonas Björkman seinen dritten Einzeltitel der Karriere. Der Simbabwer Byron Black unterlag ihm im Finale in zwei Sätzen. Im Doppel unterlagen beide Vorjahressieger in der ersten Runde mit anderen Partnern. Es gewannen Justin Gimelstob und Byron Talbot ihren zweiten bzw. siebten Karrieretitel. Sie schlugen die Kanadier Sébastien Lareau und Daniel Nestor.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Tour 1998
Tennisturnier in Nottingham